Бра́узеветтер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Браузеветтер, Ганс (1899—1945) — немецкий актёр.
 Браузеветтер, Отто (1833—1904) — немецкий художник.
 Браузеветтер, Рената (1905—2006) — немецкая актриса немого кино.